Arsênio — elemento químico
Arsênio, o Grande — ou Santo Arsênio, santo da Igreja Católica 
Arsênio I de Constantinopla — nascido Arsénio Autoriano; patriarca grego ortodoxo de Constantinopla 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história